Världsmästerskap 1938 kan avse:

FIBT-världsmästerskapen 1938
Sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 1938
VM i snooker 1938
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1938
Världsmästerskapen i bordtennis 1938
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1938
Världsmästerskapen i konståkning 1938
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1938
Världsmästerskapet i fotboll 1938
Världsmästerskapet i handboll för herrar 1938
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1938